Di seguito una lista di asteroidi dal numero 303001 al 304000 con data di scoperta e scopritore.

303001-303100 

|-
| 303001 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303002 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303003 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303004 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303005 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303006 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 303007 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 303008 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303009 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303010 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303011 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303012 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303013 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303014 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303015 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303016 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303017 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303018 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 303019 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 303020 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303021 - ||  || 20 novembre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 303022 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 303023 - || 2003 XC || 1 dicembre 2003 || Tenagra II
|-
| 303024 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303025 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303026 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303027 - ||  || 15 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303028 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 303029 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303030 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303031 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 303032 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303033 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303034 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 303035 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303036 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303037 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303038 - ||  || 19 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 303039 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303040 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303041 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303042 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303043 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303044 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303045 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303046 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303047 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303048 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303049 - ||  || 21 dicembre 2003 || Needville
|-
| 303050 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303051 - ||  || 19 dicembre 2003 || CSS
|-
| 303052 - ||  || 22 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303053 - ||  || 25 dicembre 2003 || Sárneczky, K.
|-
| 303054 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303055 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303056 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303057 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303058 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303059 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303060 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303061 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303062 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303063 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303064 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303065 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303066 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 303067 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 303068 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 303069 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 303070 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303071 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303072 - ||  || 30 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303073 - ||  || 30 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303074 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303075 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 303076 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303077 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303078 - ||  || 22 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 303079 - || 2004 AB || 3 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303080 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303081 - ||  || 11 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303082 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 303083 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 303084 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303085 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303086 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303087 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303088 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303089 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303090 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303091 - ||  || 18 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303092 - ||  || 19 gennaio 2004 || Sandlot
|-
| 303093 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303094 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303095 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303096 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303097 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303098 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303099 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303100 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|}

303101-303200 

|-
| 303101 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 303102 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303103 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 303104 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 303105 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 303106 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303107 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 303108 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303109 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303110 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303111 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303112 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 303113 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 303114 - ||  || 9 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303115 - ||  || 12 febbraio 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 303116 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303117 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303118 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303119 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303120 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303121 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303122 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303123 - ||  || 14 febbraio 2004 || Tenagra II
|-
| 303124 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303125 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303126 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303127 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303128 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303129 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303130 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303131 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303132 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303133 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303134 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303135 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303136 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 303137 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 303138 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303139 - ||  || 18 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 303140 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303141 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 303142 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 303143 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303144 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 303145 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 303146 - ||  || 25 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 303147 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303148 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W.
|-
| 303149 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W.
|-
| 303150 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 303151 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303152 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303153 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303154 - ||  || 15 marzo 2004 || Crni Vrh
|-
| 303155 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303156 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303157 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303158 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303159 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303160 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303161 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303162 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303163 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303164 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303165 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303166 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 303167 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303168 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303169 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303170 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303171 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303172 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303173 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303174 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303175 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303176 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303177 - ||  || 29 marzo 2004 || Klet
|-
| 303178 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303179 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303180 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303181 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303182 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303183 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303184 - ||  || 18 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303185 - ||  || 20 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 303186 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 303187 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303188 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303189 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303190 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303191 - ||  || 27 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303192 - ||  || 31 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 303193 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 303194 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 303195 - ||  || 12 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 303196 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 303197 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 303198 - ||  || 12 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 303199 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 303200 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|}

303201-303300 

|-
| 303201 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 303202 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 303203 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 303204 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 303205 - ||  || 14 aprile 2004 || NEAT
|-
| 303206 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 303207 - ||  || 17 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 303208 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 303209 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 303210 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 303211 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 303212 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 303213 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 303214 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 303215 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 303216 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 303217 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 303218 - || 2004 KX || 17 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 303219 - ||  || 19 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 303220 - ||  || 21 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 303221 - || 2004 NC || 6 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 303222 - || 2004 NV || 7 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 303223 - ||  || 10 luglio 2004 || CSS
|-
| 303224 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 303225 - ||  || 14 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 303226 - ||  || 9 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 303227 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 303228 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 303229 - ||  || 18 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 303230 - || 2004 PZ || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 303231 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303232 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 303233 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303234 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 303235 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 303236 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303237 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303238 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303239 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 303240 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 303241 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303242 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303243 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 303244 - ||  || 19 agosto 2004 || Modra
|-
| 303245 - ||  || 19 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 303246 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 303247 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 303248 - ||  || 25 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 303249 - ||  || 26 agosto 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 303250 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303251 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303252 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303253 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303254 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303255 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303256 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303257 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303258 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303259 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303260 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303261 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303262 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303263 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303264 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 303265 Littmann ||  || 8 settembre 2004 || Young, J. W.
|-
| 303266 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303267 - ||  || 8 settembre 2004 || CINEOS
|-
| 303268 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303269 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303270 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303271 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303272 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 303273 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303274 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303275 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303276 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303277 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303278 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303279 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303280 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303281 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303282 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 303283 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303284 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303285 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 303286 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303287 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303288 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303289 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303290 - ||  || 14 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 303291 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303292 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303293 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303294 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303295 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 303296 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 303297 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 303298 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303299 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 303300 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|}

303301-303400 

|-
| 303301 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303302 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303303 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303304 - ||  || 11 ottobre 2004 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 303305 - ||  || 13 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 303306 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303307 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303308 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303309 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303310 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303311 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303312 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303313 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303314 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303315 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303316 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 303317 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303318 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303319 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303320 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303321 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303322 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303323 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303324 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 303325 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303326 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 303327 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303328 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 303329 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303330 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 303331 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 303332 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 303333 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 303334 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303335 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303336 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303337 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303338 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303339 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303340 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303341 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303342 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303343 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303344 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303345 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303346 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303347 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303348 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303349 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303350 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303351 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303352 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303353 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303354 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 303355 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303356 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 303357 - ||  || 15 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303358 - ||  || 15 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 303359 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303360 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303361 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303362 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 303363 - ||  || 23 ottobre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 303364 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 303365 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 303366 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 303367 - ||  || 5 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 303368 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 303369 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 303370 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 303371 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303372 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303373 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 303374 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 303375 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303376 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303377 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 303378 - ||  || 18 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 303379 - || 2004 XS || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 303380 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 303381 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 303382 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303383 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303384 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303385 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303386 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 303387 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 303388 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303389 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303390 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303391 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303392 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303393 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303394 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303395 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303396 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303397 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303398 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303399 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303400 - ||  || 12 dicembre 2004 || LINEAR
|}

303401-303500 

|-
| 303401 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 303402 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303403 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303404 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303405 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303406 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303407 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 303408 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303409 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303410 - ||  || 14 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 303411 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 303412 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 303413 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303414 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303415 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303416 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303417 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303418 - || 2005 AO || 5 gennaio 2005 || Pla D'Arguines
|-
| 303419 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303420 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303421 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303422 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303423 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303424 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303425 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303426 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303427 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303428 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303429 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303430 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303431 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303432 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303433 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303434 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303435 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303436 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303437 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 303438 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303439 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303440 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303441 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303442 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303443 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303444 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303445 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303446 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303447 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303448 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303449 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303450 - ||  || 19 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303451 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303452 - ||  || 20 gennaio 2005 || Young, J. W.
|-
| 303453 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 303454 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303455 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 303456 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303457 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303458 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303459 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 303460 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 303461 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 303462 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 303463 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303464 - ||  || 5 febbraio 2005 || Pauwels, T.
|-
| 303465 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303466 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 303467 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 303468 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303469 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 303470 - ||  || 13 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 303471 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 303472 - ||  || 15 febbraio 2005 || Sposetti, S.
|-
| 303473 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303474 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 303475 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 303476 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303477 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303478 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303479 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303480 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303481 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 303482 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303483 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303484 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303485 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 303486 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 303487 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303488 - ||  || 8 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303489 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303490 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 303491 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303492 - ||  || 4 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303493 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 303494 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 303495 - ||  || 8 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303496 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303497 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303498 - ||  || 9 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 303499 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 303500 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|}

303501-303600 

|-
| 303501 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 303502 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303503 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303504 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303505 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303506 - ||  || 10 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303507 - ||  || 11 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303508 - ||  || 11 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303509 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 303510 - ||  || 8 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303511 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303512 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303513 - ||  || 10 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303514 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303515 - ||  || 11 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303516 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 303517 - ||  || 10 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303518 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303519 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 303520 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 303521 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 303522 - ||  || 10 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303523 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 303524 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303525 - ||  || 14 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 303526 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 303527 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 303528 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303529 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303530 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303531 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 303532 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303533 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 303534 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303535 - ||  || 15 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303536 - ||  || 13 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 303537 - ||  || 10 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303538 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 303539 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 303540 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303541 - ||  || 10 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 303542 - ||  || 11 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303543 - ||  || 12 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 303544 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 303545 - ||  || 12 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303546 Bourbaki || 2005 FR || 16 marzo 2005 || Saint-Sulpice
|-
| 303547 - ||  || 16 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303548 - || 2005 GM || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 303549 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303550 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303551 - ||  || 2 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303552 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 303553 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 303554 - ||  || 6 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303555 - ||  || 2 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303556 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 303557 - ||  || 5 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303558 - ||  || 5 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303559 - ||  || 2 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303560 - ||  || 2 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303561 - ||  || 6 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303562 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303563 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 303564 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 303565 - ||  || 2 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303566 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 303567 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303568 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303569 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303570 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303571 - ||  || 10 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303572 - ||  || 10 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303573 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 303574 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303575 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303576 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 303577 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 303578 - ||  || 9 aprile 2005 || CSS
|-
| 303579 - ||  || 12 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303580 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303581 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303582 - ||  || 10 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303583 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 303584 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 303585 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303586 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303587 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303588 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303589 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303590 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303591 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303592 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303593 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303594 - ||  || 12 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 303595 - ||  || 10 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 303596 - ||  || 5 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303597 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 303598 - ||  || 30 aprile 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 303599 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 303600 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|}

303601-303700 

|-
| 303601 - ||  || 1 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303602 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 303603 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 303604 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303605 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 303606 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 303607 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303608 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303609 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303610 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 303611 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303612 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303613 - ||  || 4 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303614 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303615 - ||  || 8 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 303616 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303617 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303618 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303619 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303620 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303621 - ||  || 4 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303622 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303623 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303624 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303625 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303626 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 303627 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303628 - ||  || 9 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303629 - ||  || 10 maggio 2005 || CSS
|-
| 303630 - ||  || 11 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303631 - ||  || 8 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303632 - ||  || 11 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303633 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303634 - ||  || 8 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303635 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303636 - ||  || 11 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303637 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303638 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303639 - ||  || 15 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303640 - ||  || 15 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303641 - ||  || 15 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303642 - ||  || 7 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303643 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303644 - ||  || 12 maggio 2005 || NEAT
|-
| 303645 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 303646 - ||  || 16 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303647 - ||  || 16 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303648 Mikszáth ||  || 27 maggio 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 303649 - ||  || 29 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303650 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 303651 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303652 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303653 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303654 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303655 - ||  || 12 giugno 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303656 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303657 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303658 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303659 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303660 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303661 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303662 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303663 - ||  || 17 giugno 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303664 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303665 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 303666 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 303667 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303668 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 303669 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303670 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303671 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303672 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303673 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303674 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303675 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 303676 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303677 - ||  || 17 giugno 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303678 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 303679 - ||  || 3 luglio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303680 - ||  || 4 luglio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303681 - ||  || 4 luglio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303682 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303683 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303684 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303685 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303686 - ||  || 9 luglio 2005 || CSS
|-
| 303687 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303688 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303689 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 303690 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303691 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303692 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 303693 - ||  || 12 luglio 2005 || Bickel, W.
|-
| 303694 - ||  || 7 luglio 2005 || Veillet, C.
|-
| 303695 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303696 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303697 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303698 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303699 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303700 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|}

303701-303800 

|-
| 303701 - ||  || 29 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303702 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303703 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303704 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303705 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303706 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 303707 - || 2005 PX || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303708 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303709 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303710 Velpeau ||  || 9 agosto 2005 || Christophe, B.
|-
| 303711 - ||  || 11 agosto 2005 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 303712 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 303713 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303714 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303715 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303716 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303717 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303718 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303719 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303720 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303721 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303722 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303723 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303724 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303725 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303726 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303727 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 303728 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 303729 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303730 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303731 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303732 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303733 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303734 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303735 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303736 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303737 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 303738 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303739 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303740 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303741 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 303742 - ||  || 30 agosto 2005 || Drebach
|-
| 303743 - ||  || 29 agosto 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 303744 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303745 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 303746 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303747 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303748 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303749 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303750 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303751 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303752 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303753 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303754 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303755 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303756 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303757 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303758 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303759 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303760 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303761 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 303762 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 303763 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303764 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303765 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303766 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303767 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303768 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303769 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303770 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303771 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303772 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 303773 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 303774 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303775 - ||  || 30 agosto 2005 || Palomar
|-
| 303776 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303777 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303778 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303779 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 303780 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 303781 - || 2005 RP || 1 settembre 2005 || St. Veran
|-
| 303782 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303783 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303784 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303785 - ||  || 14 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 303786 - ||  || 3 settembre 2005 || Veillet, C.
|-
| 303787 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303788 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303789 - ||  || 13 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 303790 - ||  || 14 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 303791 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303792 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 303793 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303794 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303795 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303796 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303797 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303798 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303799 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303800 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|}

303801-303900 

|-
| 303801 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303802 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303803 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303804 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303805 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303806 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303807 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303808 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303809 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303810 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303811 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303812 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303813 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303814 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303815 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303816 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303817 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303818 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303819 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303820 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303821 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 303822 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303823 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303824 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303825 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303826 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303827 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 303828 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303829 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303830 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303831 - ||  || 29 settembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303832 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303833 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303834 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303835 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303836 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303837 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303838 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303839 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303840 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303841 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303842 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303843 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303844 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303845 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303846 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303847 - ||  || 29 settembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303848 - ||  || 29 settembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303849 - ||  || 29 settembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303850 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303851 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303852 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303853 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303854 - ||  || 30 settembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303855 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303856 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303857 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303858 - ||  || 30 settembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303859 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 303860 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303861 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 303862 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303863 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303864 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303865 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303866 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303867 - ||  || 25 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 303868 - ||  || 26 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 303869 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303870 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 303871 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303872 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 303873 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303874 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303875 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303876 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303877 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303878 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303879 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303880 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303881 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303882 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303883 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303884 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303885 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303886 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303887 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303888 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303889 - ||  || 5 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303890 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303891 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303892 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303893 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303894 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303895 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 303896 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303897 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303898 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303899 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303900 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

303901-304000 

|-
| 303901 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303902 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303903 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303904 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303905 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303906 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303907 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303908 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303909 Tomknops ||  || 11 ottobre 2005 || De Cat, P.
|-
| 303910 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303911 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303912 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303913 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303914 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303915 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 303916 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303917 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303918 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303919 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303920 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303921 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303922 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303923 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303924 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303925 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303926 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303927 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303928 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 303929 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 303930 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 303931 - ||  || 25 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 303932 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 303933 - || 2005 VQ || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 303934 - ||  || 1 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303935 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303936 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 303937 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 303938 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 303939 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303940 - ||  || 25 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303941 - ||  || 26 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303942 - ||  || 28 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303943 - ||  || 28 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303944 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 303945 - ||  || 29 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303946 - ||  || 1 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 303947 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303948 - ||  || 1 dicembre 2005 || Buie, M. W.
|-
| 303949 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303950 - ||  || 23 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303951 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303952 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303953 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303954 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303955 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303956 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303957 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303958 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303959 - ||  || 24 dicembre 2005 || CSS
|-
| 303960 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303961 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 303962 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303963 - ||  || 4 gennaio 2006 || CSS
|-
| 303964 - ||  || 4 gennaio 2006 || CSS
|-
| 303965 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303966 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303967 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303968 - ||  || 6 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 303969 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303970 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303971 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303972 - ||  || 21 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 303973 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303974 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303975 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303976 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303977 - ||  || 24 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 303978 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303979 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303980 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303981 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303982 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303983 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303984 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303985 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303986 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303987 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303988 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303989 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303990 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303991 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303992 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303993 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303994 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303995 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303996 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303997 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 303998 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 303999 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 304000 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0303001